Erotikon (auch Eroticon, Plural Erotika bzw. Erotica) bezeichnet:

 Erotische Literatur
 Erotikon (1920), schwedischer Stummfilm aus dem Jahr 1920
 den tschechischen Originaltitel des Stummfilms Erotik (1929)

Siehe auch:
 Erotica